Kreil ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Kreil (1779–1863), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Günther Kreil (Molekularbiologe) (1934–2015), österreichischer Molekularbiologe (ÖAW)
Heinrich Kreil (1885–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Herbert Kreil (1928–1990), deutscher Maler und Schauspieler
 Karl Kreil (1798–1862), österreichischer Meteorologe
 Leonie Kreil (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Martina Kreil (* 1977), österreichische Bluessängerin; siehe Meena Cryle
 Tanja Kreil (* 1977), Elektronikerin, erstritt die Zulassung von Frauen in alle Laufbahnen der Bundeswehr, siehe Kreil-Entscheidung

Kreil bezeichnet:

 (6597) Kreil, Asteroid des Hauptgürtels
 ein Gartengerät, siehe Krail
 Kreil (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kreil (Gemeinde Floing), Ort in der Gemeinde Floing, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Greil
 Crail
 Crile